Kim Unszuk (1963) olimpiai ezüstérmes dél-koreai kosárlabdázónő
 Kim Unszuk (1973) dél-koreai forgatókönyvíró